Exerpt (eigene Schreibweise: EXERPT) ist eine kommerzielle Software zum Austausch von Informationen aus dem Anforderungs- und Testmanagement unter Verwendung des Requirements Interchange Format (RIF). Das Tool wurde von der Firma Extessy in enger Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern AUDI AG, BMW Group, Daimler AG, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG und der Volkswagen AG entwickelt. EXERPT ist Preisträger beim Innovationspreis 2008 der Initiative Mittelstand in der Kategorie „Branchensoftware“.

Einsatz 
Exerpt bietet die Möglichkeit einen Datenaustausch im Bereich des Anforderungs- und Testmanagements durchzuführen. Durch die Benutzeroberfläche kann der Anwender spezifische Export- und Importkonfigurationen erstellen und über eine JAVA-API in seine (Automatisierungs-)Prozesse einbinden oder manuell ausführen. Eine Updatefunktionalität beim Import erlaubt, vorhandene Daten zu aktualisieren. Durch die Erstellung und Verarbeitung des von der Herstellerinitiative Software (HIS) entwickelte RIF wird hierbei ein toolunabhängiges und standardisiertes XML-Austauschformat genutzt.

Aufgabenschwerpunkt

Austausch von Informationen und Links (Roundtrip) 
Innerhalb eines komplexen Entwicklungsprozesses mit mehreren unabhängigen Partnern müssen oft Informationen, wie z. B. Spezifikationen, Normen, Lastenhefte oder Testdokumente, zwischen den einzelnen Beteiligten ausgetauscht und bearbeitet werden. Die Informationen müssen allen Beteiligten in einer definierten Fassung zur Verfügung stehen, um eine verzögerungsfreie Weiterverarbeitung zu ermöglichen.

Austausch und Bearbeitung von Informationen 
Ein Partner (Exportbesitzer) schickt einem oder mehreren Partnern (Exportnutzer) eine definierte Fassung seiner Informationen als Export zu. Die Exportnutzer importieren die Informationen, lesen diese und ändern Teilinformationen (z. B. Kommentare). Danach schicken sie ihre bearbeiteten Fassungen zurück zum Exportbesitzer, der die Änderungen der Teilinformationen übernimmt.

Austausch und Verlinkung von Informationen am Beispiel Lastenheft und Pflichtenheft 
Ein Lastenheftersteller (LH-E) schickt einem oder mehreren Pflichtenhefterstellern (PH-E) eine definierte Fassung seines Lastenheftes zu. Die PH-E importieren das Lastenheft, lesen und verlinken es mit ihrem Pflichtenheft. Danach schicken sie ihr Pflichtenheft dem LH-E mit den Link-Informationen zurück. Der LH-E aktualisiert die Pflichtenhefte mitsamt den Verweisen ("links") auf sein Lastenheft.

Archivieren von Informationen 
Die Informationen werden in regelmäßigen Abständen aus einem Anforderungsmanagement-Programm im RIF-Format exportiert. Dieses Format liegt als XML-Datei vor, die problemlos in allen gängigen Versionierungsprogramme oder Speichermedien abgelegt werden kann. Da das Format abwärtskompatibel ist, kann es jederzeit wieder in ein Anforderungsmanagement-Programm importiert werden.

Architektur 
Exerpt besitzt eine einheitliche Schnittstelle und nutzt proprietäre Schnittstellen der Anforderungs- bzw. Testmanagementwerkzeuge zum Lesen und Schreiben von Daten.
Jede proprietäre Tool-Schnittstelle wird mittels eines Adapters an die zu Exerpt kompatible Schnittstelle angepasst.
Jeder Adapter stellt dafür die folgenden Funktionen zur Verfügung:
• Zugriff auf Projekte, Datenquellen und Objekte der jeweiligen Tools
• Import und Export der Daten in die weiteren Tool-Adapter
• geführte Interaktion mit dem Benutzer
Jedes Tool bekommt durch Exerpt folgende Fähigkeiten:
• Ansicht und Bearbeitung der proprietären Daten in einer gleichbleibenden Oberfläche (Viewer / Editor)
• Generierung von einheitlichen Berichten aus unterschiedlichen Bereichen (Reporter)
• Synchronisation der Daten aus unterschiedlichen Bereichen oder Unternehmen
• Austausch von Anforderungs- und Testmanagementdokumenten

Tool-Adapter 
Exerpt bietet in den Versionen 1.x Schnittstellen zu DOORS 7.x und 8.x von IBM/Telelogic. In den Versionen 2.x wird zusätzlich DOORS 9.x von IBM/Telelogic unterstützt.
Eine einheitliche Schnittstelle zur Anbindung weiterer Anforderungsmanagementwerkzeuge ist vorhanden.

Exerpt-Editor 

Der Exerpt-Editor bietet die Möglichkeit, Informationen, die im RIF-Format zur Verfügung stehen, zu bearbeiten. Damit ist eine Offline-Bearbeitung sichergestellt, wenn z. B. keine Verbindung zu einem RE/RM Werkzeug aufgenommen werden kann bzw. einem Partner noch kein RE/RM-Werkzeug zur Verfügung steht. Der Exerpt-Editor ist qualifiziert beim Innovationspreis-IT 2009.

Ähnliche Software 

Eine Anzahl von Werkzeugherstellern bieten ebenfalls einen auf ReqIF basierenden Datenaustausch an und stellen Interoperabilität im Rahmen des ProSTEP ReqIF Implementor Forums sicher. Dort sind die folgenden Werkzeughersteller zu finden, die entsprechende Tools anbieten: Atego Systems GmbH, dSPACE GmbH, enso managers GmbH, Formal Mind GmbH, IBM United Kingdom Ltd., Parametric Technology GmbH, REQUISIS GmbH, S.C. Innovative Baseline SRL. (Die restlichen dort aufgeführten Firmen sind keine Hersteller, sondern Nutzer oder Dienstleister.)

'eXchange' (DOORS-Add-on): zum Austausch / Synchronisation zwischen einzelnen DOORS-Instanzen (proprietär, ohne Nutzung des plattformübergreifenden RIF-Formats)

Weblinks 
Homepage von Atego

Einzelnachweise 

1. http://www.atego.com/products/atego-exerpt-synchronizer
2. http://www.borland.com/de/company/news/press_releases/2008/06_11_08_DE_borland_partners_with_extessy.html
3. http://www.visuresolutions.com/files/news/news_262.pdf
4. http://www.ai-online.com/Adv/Previous/show_issue.php?id=2777

Branchensoftware